ARA La Argentina  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини.

 La Argentina (1828) — шхуна
 La Argentina (1828) — корвет
 La Argentina (1865) — барк
 ARA La Argentina (1884) — парусно-паровий навчальний корабель. На службі протягом 1884-1900 років.
 ARA La Argentina (C-3) — легкий крейсер. На службі протягом 1939-1974 років. 
 ARA La Argentina (D-11) —  ескадрений міноносець типу «Альміранте Браун». Збудований у 1983 році. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів Аргентини